Henry Derringer – armaiolo statunitense vissuto tra il XVIII ed il XIX secolo creatore dell'omonima pistola tascabile
 Rick Derringer – chitarrista statunitense
 Derringer – pistola tascabile statunitense

Pagine correlate

Deringer